La discontinuité peut recouvrir plusieurs concepts selon les domaines.
 En général, elle est simplement l'inverse de la continuité, particulièrement en mathématiques.
 En physique, la discontinuité de la matière est une loi fondamentale que manifestent les propriétés discrètes de type corpusculaire.
 En géologie, une discontinuité désigne une séparation entre différentes couches. Voir en particulier :
 la discontinuité de Lehmann, discontinuité de la vélocité sismique ;
 la discontinuité de Gutenberg, entre le noyau et le manteau ;
 la discontinuité de Mohorovicic (ou simplement Moho), entre la croûte terrestre et le manteau.

Par ailleurs, Discontinuité était une revue d'avant-garde littéraire et artistique, dont le premier numéro sortit en 1928.